Laudomia de Médici puede hacer referencia a:

 Laudomia de Lorenzo de Médici (finales del siglo XV–primera mitad del XVI);
 Laudomia de Pierfrancesco de Médici (circa 1510–1559).